Ути́ная улица — название улиц в Санкт-Петербурге.

 1-я Утиная улица 
 2-я Утиная улица
 Новоутиная улица

См. также 
 Улица Уткина
 Уткин проспект
 Улица Уточкина